Estanques, ou l'une de ses graphies, peut désigner :

Toponymes

Estánques : l'une des six divisions territoriales dont l'une des cinq paroisses civiles de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida ;
 Estánques : capitale de la paroisse civile d'Estánques de la municipalité de Sucre dans l'État de Mérida.

Homonymie de toponyme